Hirvassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hirvassaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Hirvassaari (ö i Lappland), Tunturi-Lappi, 

Robotskapade Finlandförgreningar